Il singolare femminile del torneo di tennis Queen's Club Championships 1973, facente parte del Women's International Grand Prix 1973, ha avuto come vincitriceOl'ga Morozova che ha battuto in finale Evonne Goolagong 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Margaret Court (terzo turno)

 Chris Evert (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Queen's Club Championships 1973